Antebellum es una palabra latina que significa "antes de la guerra". 

En Estados Unidos el término antebellum se refiere al periodo en que se incrementó el secesionismo por parte de los Estados Confederados de América, que derivó en la guerra de Secesión (guerra civil estadounidense) (1861-1865) entre yanquis y confederados.

Véase también 
 Antebellum (película)

Guerra
Estados Confederados de América
Estados unidos de america